Вальядарес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Вальядарес, Армандо (род. 1937) — кубинский диссидент, многолетний политзаключённый, поэт и художник.
 Вальядарес, Ноэль (род. 1977) — гондурасский футболист, вратарь клуба «Олимпия» и сборной Гондураса.